Municipio de Dover puede referirse a los siguientes municipios en Estados Unidos:

Arkansas 
 Municipio de Dover (condado de Hot Spring, Arkansas)
 Municipio de Dover (condado de Pope, Arkansas)

Dakota del Norte 
 Municipio de Dover (Dakota del Norte)

Illinois 
 Municipio de Dover (condado de Bureau, Illinois)

Iowa 
 Municipio de Dover (condado de Fayette, Iowa)
 Municipio de Dover (condado de Pocahontas, Iowa)

Kansas 
 Municipio de Dover (condado de Shawnee, Kansas)

Míchigan 
 Municipio de Dover (condado de Lake, Míchigan)
 Municipio de Dover (condado de Lenawee, Míchigan)
 Municipio de Dover (condado de Otsego, Míchigan)

Minnesota 
 Municipio de Dover (condado de Olmsted, Minnesota)

Misuri 
 Municipio de Dover (condado de Lafayette, Misuri)
 Municipio de Dover (condado de Vernon, Misuri)

Ohio 
 Municipio de Dover (condado de Athens, Ohio)
 Municipio de Dover (condado de Fulton, Ohio)
 Municipio de Dover (condado de Tuscarawas, Ohio)
 Municipio de Dover (condado de Union, Ohio)

Pensilvania 
 Municipio de Dover (condado de York, Pensilvania)